Thyrostromella är ett släkte av svampar. Thyrostromella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Thyrostromella